Западный дивизион Американской баскетбольной ассоциации (АБА) состоял из пяти-шести команд, каждая из которых проводила по 78 игр в первых двух сезонах и по 84 матча в последних семи регулярных чемпионатах, состав которых постоянно претерпевал изменения в каждом из турниров. Последний сезон АБА проходил в одном дивизионе по причине уменьшения количества команд, участвующих в турнире, так как незадолго до старта чемпионата от участия в нём отказалась команда «Балтимор Клоуз», кроме того по ходу турнира были расформированы ещё два клуба, «Сан-Диего Сэйлс» и «Юта Старз».

Чемпионы Западного дивизиона 

 1967/1968: Нью-Орлеанс Баканирс
 1968/1969: Окленд Окс
 1969/1970: Денвер Рокетс

 1970/1971: Индиана Пэйсерс
 1971/1972: Юта Старз
 1972/1973: Юта Старз

 1973/1974: Юта Старз
 1974/1975: Денвер Наггетс
 1975/1976: общий победитель

 Чемпионы АБА выделены жирным

Количество титулов победителя дивизиона 

 Юта Старз (3)
 Денвер Рокетс / Наггетс (2)

 Нью-Орлеанс Баканирс (1)
 Окленд Окс (1)

 Индиана Пэйсерс (1) (в 1970 году была переведена из Восточного дивизиона)

Дислокации команд дивизиона 

 Нью-Орлеанс Баканирс (1967—1970) — Мемфис Прос (1970—1972) — Мемфис Тэмс (1972—1974) (перешла в Восточный дивизион)
 Даллас Чеперрелс (1967—1970) — Техас Чеперрелс (1970—1971) — Даллас Чеперрелс (1971—1973) — Сан-Антонио Спёрс (1973—1975)
 Хьюстон Маверикс (1967—1969) — Каролина Кугарз (1969—1974) (перешла в Восточный дивизион)

 Анахайм Амигос (1967—1968) — Лос-Анджелес Старз (1968—1970) — Юта Старз (1970—1975)
 Окленд Окс (1967—1969) — Вашингтон Кэпс (1969—1970) — Вирджиния Сквайрз (1970—1976) (перешла в Восточный дивизион)
 Сан-Диего Конкистадорс (1972—1975) — Сан-Диего Сэйлс (1975)

Положение команд в дивизионе по сезонам 

 И = Игр; В = Выигрышей; П = Поражений; П% = % выигранных матчей; 1, 2, 3, 4 = Клубы, вышедшие в плей-офф; ОЛП = Отставание от лидера по победам

Сезон 1967/1968 годов

Сезон 1968/1969 годов

Сезон 1969/1970 годов

Сезон 1970/1971 годов

Сезон 1971/1972 годов

Сезон 1972/1973 годов

Сезон 1973/1974 годов

Сезон 1974/1975 годов

Ссылки 
 

Американская баскетбольная ассоциация